Hrvatska:
 Bukovlje, općina u Brodsko-posavskoj županiji.

BiH:
 Bukovlje (Konjic, BiH), BiH
 Bukovlje (Kakanj, BiH), BiH
 Bukovlje (Velika Kladuša, BiH), BiH

Slovenija:
 Bukovlje (Zreče, Slovenija) naselje u općini Zreče